S76 ou S-76 peut faire référence à:
 Fiat S76 Record, une automobile du constructeur italien Fiat ;
 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse, d’après la classification internationale des maladies ;
 Sikorsky S-76, un hélicoptère utilitaire américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres